Anwanden ist der Name von

 Anwanden (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Anwanden (Zirndorf), Ortsteil der Stadt Zirndorf, Landkreis Fürth, Bayern
 dem Schloss Anwanden, auf dessen Grundlage das Haubenschloß  in Kempten (Allgäu) erbaut ist